Павел Александрович Селиванов:
 Селиванов, Павел Александрович (1825—1882) — контр-адмирал.
 Селиванов, Павел Александрович (род. 1952) — советский волейболист.